Василий Иванович Прохоров (25 июля 1937 — 30 января 2018) — советский военачальник, в 1986—1992 гг. — заместитель начальника ГРУ СССР - Главного управления Генерального штаба — начальник политического отдела, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился 25 июля 1937 года.

Военное образование: окончил Иркутское авиационно-техническое училище (1957), Военно-политическую академию (1968) и Военную академию Советской Армии.

В 1957—1963 гг. служил в истребительном авиационном полку.

С 1968 года — в системе ГРУ СССР и в аппарате ЦК КПСС. С 1986 по 1992 год — заместитель начальника ГРУ СССР - Главного управления Генерального штаба — начальник политического отдела. Генерал-лейтенант.

Умер 30 января 2018 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Источники 
 Фото http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/35951-v-i-prokhorov

Выпускники Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища
Генерал-лейтенанты (СССР)
Похороненные на Троекуровском кладбище